Глубоковский — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Глубоковский, Борис Александрович (1894 — после 1932) — актёр московского Камерного театра, журналист, прозаик, драматург, режиссёр.
 Глубоковский, Матвей Никанорович (1857—1903) — русский журналист, издатель, изобретатель.
 Глубоковский, Михаил Константинович (1948) — доктор биологических наук, депутат Государственной Думы.

Населённые пункты 
 Глубоковский — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Глубоковский — посёлок в Суворовском районе Тульской области.

Другое 
 Глубоковский район — район на севере Восточно-Казахстанской области в Казахстане.
 Глубоковский сельский совет — входит в состав Харьковского района Харьковской области Украины.
 Глубоковский сельсовет — административно-территориальное и муниципальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России.
 Глубоковский сельсовет - административно-территориальная единица в Коношском районе Архангельской области.